Josef Schmid (1890–1969) – amerykański kompozytor
 Josef Schmid (1901–1956) – niemiecki generał
 Josef Schmid (ur. 1953) – niemiecki lekkoatleta

Zobacz też 
 Josef Schmidt